Le nom d'Étienne de Thiers peut désigner :
 Étienne I, comte de Thiers
 Étienne II, comte de Thiers
 Étienne III de Thiers est le saint Étienne de Muret (ou Étienne de Grandmont), ermite et fondateur de l'Ordre de Grandmont